Plužna je lahko:

Plužna, naselje v občini Bovec
Plužna, (tudi Plug) priprava za oranje